Niemcy:
 Südharz - gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Mansfeld-Südharz

Inne:
 Park Krajobrazowy Südharz

Zobacz też:
  Eichsfeld-Südharz
 Hohnstein/Südharz
 Mansfeld-Südharz